Woolloomooloo (discotheek), een discotheek in Utrecht.
Woolloomooloo (Sydney), een voorstad van de Australische stad Sydney.
Woolloomooloo, een restaurant en expositie ruimte keten in Taiwan.